Mistrzostwa Europy Mikstów w Curlingu 2013 odbyły się między 14 a 21 września, w Edynburgu, na lodowisku Murrayfield Curling Rink. 

Tytułu mistrzowskiego broniła reprezentacja Szkocji. W zawodach udział brało 25 reprezentacji. Do rywalizacji powróciły  zespoły z Polski, Rumunii i Walii, z gry zrezygnowali Chorwaci i Holendrzy.

Planowo mecze miały zacząć się 14 września o godzinie 19:30, jednak z powodu problemów technicznych pierwsza sesja gier rozpoczęła się 15 września o 21:00.

Tytuły mistrzów Europy wywalczyli reprezentanci Niemiec (Andreas Kapp), którzy w finale pokonali 5:4 obrońców złotych medali i gospodarzy (Ewan MacDonald). Po raz pierwszy medale mistrzostw Europy mikstów zdobyli Węgrzy (György Nagy), którzy w meczu o 3. miejsce zwyciężyli 6:3 nad Finami (Tomi Rantamäki).



Reprezentacje

Eliminacje w Polsce 
Początkowo Mistrzostwa Polski Mikstów 2013 miały odbyć się między 24 a 26 maja 2013 na warszawskim Torwarze II, później proponowano termin pod koniec sierpnia. Turniej nie odbył się z powodu zbyt małej liczby chętnych drużyn.

Zarząd Polskiego Związku Curlingu przyjął wnioskowane przez dyrektora sportowego, Mirosława Wodzyńskiego, kryteria nominacji reprezentacji na Mistrzostwa Europy Mikstów 2013. Zawodnikom przyznano punkty za rezultaty osiągnięte podczas Mistrzostw Polski 2013 i Mistrzostw Polski Juniorów 2013. 

W tak utworzonej klasyfikacji najwięcej punktów zdobyły drużyny:
 CCC Warszawa (Michał Janowski, Aneta Lipińska, Szymom Molski, Karolina Florek)
 RKC Ruda Śląska (Krystyna Beniger, Barbara Karwat, Adam Sterczewski, Maciej Cesarz)
 POS Łódź (Aleksandra Przybyt, Magda Strączek, Jeremi Telak, Marcin Kłos)

Grupy 
Drużyny podzielono na 3 grupy:

Klasyfikacja grupowa
Po sesji 16.

Round-Robin

Sesja 1. 
15 września 2013; 21:00

Sesja 2. 
16 września 2013; 8:30

Sesja 3. 
16 września 2013; 12:30

Sesja 4. 
16 września 2013; 16:30

Sesja 5. 
16 września 2013; 20:30

Sesja 6. 
17 września 2013; 8:30

Sesja 7. 
17 września 2013; 12:30

Sesja 8. 
17 września 2013; 16:30

Sesja 9. 
17 września 2013; 20:30

Sesja 10. 
18 września 2013; 8:30

Sesja 11. 
18 września 2013; 12:30

Sesja 12. 
18 września 2013; 16:30

Sesja 13. 
18 września 2013; 20:30

Sesja 14. 
19 września 2013; 10:00

Sesja 15. 
19 września 2013; 14:30

Sesja 16. 
19 września 2013; 19:00

Tie-breaker 
20 sierpnia 2013; 10:00

Play-off

Mecz kwalifikacyjny 
20 września 2013; 14:30

Ćwierćfinały 
20 września 2013; 19:00

Półfinały 
21 września 2013; 10:00

Mały finał 
21 września 2013; 15:00

Finał 
21 września 2013; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona Mistrzostw 
 

2013
2013 w curlingu
Sport w Edynburgu
2013 w Szkocji
Curling w Szkocji